Kari Brattset Dale (Fredrikstad, 15 februari 1991) is een Noorse handbalspeelster die uitkomt in de Hongaarse Nemzeti Bajnokság I voor Győri Audi ETO KC. Brattset komt sinds maart 2016 bovendien uit voor het nationale team van Noorwegen. Brattset is cirkelloper.

Noors team

Interlands

Onderscheidingen 
 Meest waardevolle speelster van het wereldkampioenschap: 2021
 Beste cirkelloopster van de Eliteserien: 2013/2014, 2015/2016 en 2016/2017

Externe links 
  Interlandstatistieken van het Norges Håndballforbund
  Profiel van Kari Brattset op de site van de EHF.
 

Noors handballer